Die UEFA Europa League 2020/21 war die 50. Auflage des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, der bis zur Saison 2008/09 unter der Bezeichnung UEFA-Pokal ausgetragen wurde. Die Saison begann mit der Vorqualifikation am 18. August 2020 und wurde mit dem Finale am 26. Mai 2021 beendet.

Das Endspiel sollte ursprünglich in Sevilla stattfinden. Aufgrund der Verlagerung des Endspielortes für die Vorsaison nach Köln wurde Danzig als der ursprünglich für 2019/20 vorgesehene Austragungsort des Endspiels zum Austragungsort für die Saison 2020/21 festgelegt.

Der Gewinner FC Villarreal qualifizierte sich für den UEFA Super Cup 2021 und erhielt einen Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22.

Termine 
Für die Auslosungen und Spielrunden waren die folgenden Termine geplant:

Qualifikation 
Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmt sich nach der Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände bestimmt sich hierbei nach den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2018/2019. Falls sich der Pokalsieger eines Landesverbandes für die UEFA Champions League 2020/21 qualifiziert oder bereits für die UEFA Europa League 2020/21 qualifiziert gewesen wäre, bekommt die nächste Mannschaft aus der nationalen Liga den schlechtestmöglichen Startplatz dieser Nation in der Qualifikation zur UEFA Europa League, während die anderen Teams dementsprechend aufrücken und den nächstbesseren Startplatz übernehmen. Soweit ein Verein keine Zulassung für die UEFA-Wettbewerbe erhielt, rückte das in der nationalen Liga nächstbeste Team nach.

Gesetzt sind die Teams mit dem höheren Klub-Koeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20. Bei gleichem Klub-Koeffizienten bestimmt sich die Reihenfolge nach den von den Teams erzielten Wertungspunkten der Vorsaison bzw. der weiteren Vorjahre. Soweit zum Zeitpunkt der Auslosung der jeweiligen Qualifikationsrunde die vorhergehende Runde noch nicht abgeschlossen ist, wird für die Setzliste der höhere Wert der beiden Teams der jeweils ausstehenden Spielpaarungen angesetzt.

Anders als üblich in der Europa-League-Qualifikation, wurden alle Begegnungen in nur einem Spiel entschieden, wobei das Heimrecht ausgelost wurde. Ursache war die Terminenge aufgrund der wegen der Corona-Pandemie verspätet begonnenen Saison.

Wegen der Verschiebungen der Saison 2019/20 als auch der Saison 2020/21 aufgrund der COVID-19-Pandemie, hatte die Saison 2020/21 vor dem Abschluss der Saison 2019/20 begonnen. Daher waren die Änderungen an der Zugangsliste, die basierend darauf vorgenommen werden sollten, welche Teams die Titelverteidiger der Champions League und der Europa League sind, nicht sicher, nachdem Spiele der früheren Qualifikationsrunden bereits gespielt und/oder ihre Auslosungen vorgenommen wurden. Wie die Änderungen in diesem Fall umgesetzt wurden, entschied die UEFA.

Vorqualifikation 
Auslosung: 9. August 2020 in Nyon.

Die Spiele fanden am 18., 20. und 21. August 2020 statt.

 Teilnehmer: 16 Mannschaften

|}

1. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 10. August 2020 in Nyon.

Die Spiele fanden am 25., 26. und 27. August sowie am 9. und 10. September 2020 statt.

 Teilnehmer: 94 Mannschaften

|}

2. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 31. August 2020 in Nyon.

Die Spiele fanden am 16. und 17. September 2020 statt.

 Teilnehmer insgesamt: 92 Mannschaften, einschließlich 20 unterlegener Mannschaften der 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2020/21 und der davor ausgetragenen Vorrunde der Qualifikation der UEFA Champions League 2020/21.

Champions-Weg 

|}

Pokalsieger- und Verfolgerweg 
 Teilnehmer: 72 Mannschaften

|}

3. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 1. September 2020 in Nyon.

Die Spiele fanden am 24. September 2020 statt.

 Teilnehmer insgesamt: 70 Mannschaften, einschließlich 11 unterlegener Mannschaften der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2020/21.

Champions-Weg 
 Teilnehmer: 18 Mannschaften (+2 Freilose für KF Tirana und Ludogorez Rasgrad, welche direkt in die Play-offs aufsteigen)

|}

Pokalsieger- und Verfolgerweg 
 Teilnehmer: 52 Mannschaften

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt.

Auslosung: 18. September 2020 in Nyon.

Die Spiele fanden am 1. Oktober 2020 statt.

 Teilnehmer insgesamt: 42 Mannschaften, einschließlich 5 unterlegener Mannschaften der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2020/21 sowie zwei der davor ausgetragenen 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2020/21.

Champions-Weg 
 Teilnehmer: 16 Mannschaften

|}

Pokalsieger- und Verfolgerweg 
 Teilnehmer: 26 Mannschaften

|}

Gruppenphase 
Ab der Gruppenphase wurden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Sechzehntelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–12 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
 höhere Anzahl Siege
 höhere Anzahl Auswärtssiege
 niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Minuspunkt, Rote Karte 3 Minuspunkte, Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte)
 Klub-Koeffizienten

Die 48 für die Gruppenphase qualifizierten Mannschaften wurden anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) auf vier Lostöpfe zu je 12 Teams aufgeteilt, und aus jedem Lostopf eine Mannschaft in eine der 12 Gruppen (A bis L) gelost; Mannschaften desselben Verbandes konnten nicht in die gleiche Gruppe gelost werden.

Die Auslosung fand am 2. Oktober 2020 in Athen statt. Die Spiele fanden vom 22. Oktober bis 10. Dezember 2020 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F 

1 Nach dem Tod von Diego Maradona am 25. November 2020 wurde das Stadio San Paolo nur wenige Tage später, am 4. Dezember 2020, offiziell in Stadio Diego Armando Maradona umbenannt, um die Vereinslegende des SSC Neapel entsprechend zu würdigen.

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Finalrunde

Sechzehntelfinale 
Zu den 24 Mannschaften, die sich über die Gruppenphase der Europa League qualifizierten, kamen die acht Gruppendritten der Champions League hinzu. Die Auslosung des Sechzehntelfinales fand am 14. Dezember 2020 in Nyon statt. Die Gruppensieger aus der Europa League sowie die vier besten Gruppendritten aus der Champions League waren dabei gesetzt und traten im Hinspiel zunächst auswärts an; ihnen wurden die übrigen Mannschaften zugelost. Dabei waren Begegnungen zwischen Mannschaften derselben Gruppe sowie desselben Landesverbandes ausgeschlossen.

Die Hinspiele fanden am 18. Februar, die Rückspiele am 24. und 25. Februar 2021 statt.

|}

Achtelfinale 
Ab dem Achtelfinale gab es keine gesetzten Mannschaften mehr, der zuerst gezogene Klub erhielt im Hinspiel das Heimrecht. Ebenfalls entfiel die Beschränkung, dass Mannschaften des gleichen Landesverbandes nicht gegeneinander antreten dürfen. Die Auslosung des Achtelfinals fand am 26. Februar 2021 in Nyon statt.

Die Hinspiele wurden am 11. März, die Rückspiele eine Woche später, am 18. März 2021, ausgetragen.

|}

Viertelfinale 
Die Paarungen des Viertelfinales wurden am 19. März 2021 in Nyon ausgelost. Die Hinspiele wurden am 8. April, die Rückspiele eine Woche später, am 15. April 2021, ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Die Auslosung des Halbfinales fand am 19. März 2021 (mit dem Viertelfinale) in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 29. April, die Rückspiele eine Woche später, am 6. Mai 2021, statt.

|}

Finale 
Das Finale fand am 26. Mai 2021 im Stadion Gdańsk in Danzig statt.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt. Die Sortierung erfolgte analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2020/21

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21